Amiguet ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-François Amiguet (* 1950), Schweizer Filmregisseur
 Jules Amiguet (1867–1946), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer